Sale pute, un titre du rappeur Orelsan ;
 #salepute, film documentaire des journalistes Florence Hainaut et Myriam Leroy.